Oldřichov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Oldřichov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Oldřichov (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Nový Oldřichov, ort, 
 Františkov nad Ploučnicí, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar